Andina de Radiodifusión y Television, conosciuta principalmente con la sigla ATV, è una rete televisiva privata peruviana, di proprietà del Gruppo Andina de Radiodifusión, fondata nel 1969, ma chiusa poco tempo dopo per i tumulti in Perù di quegli anni. La rete fu ripristinata nel 1984, e dal quel momento la stazione televisiva ha guadagnato popolarità fra il pubblico grazie alla trasmissione di film stranieri e telenovele principalmente brasiliane. Sino al 1991 la rete era conosciuta come Canal 9, per via delle frequenze VHF che mantiene tuttora.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Reti televisive peruviane